

Cinema 
I Do – film del 1921 diretto da Hal Roach
I Do – film del 2000 diretto da Chi-Sing Cheung (titolo originale "Lian xing shi dai")
I Do – film del 2009 diretto da Adam Milo Smalley

Musica 
 I Do – singolo di Lisa Loeb del 1997, dall'album Firecracker
I Do (Cherish You) – singolo di Mark Wills del 1998, dall'album Wish You Were Here; una cover è stata realizzata dai 98 Degrees
I Do – singolo di Jamelia del 1999, dall'album Drama
I Do – singolo dei Blaque del 2000, dall'album Blaque
 I Do – singolo di Rain del 2004, dall'album It's Raining
I Do – traccia dell'album Once More with Feeling: Singles 1996-2004 dei Placebo del 2004
I Do – canzone di Fabrizio Faniello, rappresentante di Malta all'Eurovision Song Contest 2006
 I Do – singolo di Jewel del 2008, dall'album Perfectly Clear
I Do – singolo di Aaron Smith del 2010
I Do – singolo di Colbie Caillat del 2011
I Do – traccia dell'album Invasion of Privacy della rapper statunitense Cardi B del 2018
I Do – singolo degli Arvingarna del 2019

Televisione 
 Lo voglio (I Do) – episodio della terza stagione di Lost
 Sì, lo voglio (I Do) – episodio della dodicesima stagione di E.R. - Medici in prima linea